The Gambler peut désigner :
The Gambler, un album de Kenny Rogers sorti en 1978 ;
The Gambler, film américain réalisé par Lynn Reynolds, sorti en 1916 ;
The Gambler, titre original du film américain Le Flambeur, réalisé par Karel Reisz, sorti en 1974 ;
The Gambler, un film américain, remake du précédent réalisé par Rupert Wyatt, sorti en 2014 ;